Nositelé příjmení Plachetka jsou tyto osoby:

 Adam Plachetka (* 1985) – český operní pěvec
 Ján Plachetka (* 1945) – slovenský šachový velmistr
 Karina Plachetka (* 1975) – německá herečka
 Ľudovít Plachetka (* 1971) – český boxer, olympionik

Související články 
 Plachta (rozcestník)

Externí odkazy